Айронс — английская фамилия. Известные носители:
 Айронс, Фрэнк (1886—1942) — американский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1908 года.
 Айронс, Фрэнсис (1886—1942) — американский легкоатлет.
 Айронс, Джек (род. 1962) — американский музыкант.
 Айронс, Джереми (род. 1948) — английский актёр.
 Айронс, Макс (род. 1985) — английский актёр, сын Джереми Айронса.